Бзугу́ (устар. Раздольная) — река, впадающая в Чёрное море. Длина реки — 10 километров, площадь бассейна — 13,6 км².

Берёт начало на южных склонах горы Пикет на высоте порядка 600 метров над уровнем моря, протекает в Хостинском районе Сочи и впадает в Чёрное море. Высшая точка бассейна реки Бзугу — 627 метров над уровнем моря (гора Пикет).

У реки Бзугу много притоков, но все они незначительны.

Примечания 

Реки, впадающие в Чёрное море
Реки Краснодарского края
Реки Сочи
Хостинский район